Matu (district), een district in de Maleisische deelstaat Sarawak
 Matu (stad), de hoofdplaats van dat district
 Matu (dialect), een dialect van het Daro-Matu-Melanau, gesproken in het gelijknamige district
 Matu (godin), een godin van de Pygmeeën